M7 har flere betydninger:

Motorveje 
 M7 (Ungarn)
 M7 (Irland)
 M7 (Pakistan)
 M7 (Rusland)

Andet 
 Messier 7 – den åbne stjernehob 
 Pommi – finsk skib fra anden verdenskrig 
 M7 Priest – amerikansk kampvogn fra anden verdenskrig